Телес может означать:

Люди
  (fl. ок. 235 г. до н. э.) — древнегреческий философ-киник, учитель.
 Телес, Бруно Мартинс (род. 1986) — бразильский футболист.
  (род. 1978) — бразильская актриса кино и телевидения.
 Телес, Педро Пауло (1945—2008) — бразильский футболист.
 Телес, Тася (род. 1985) — канадская актриса кино, телевидения и озвучивания.

См. также
  — немецкий поставщик оборудования, решений и сервисов для провайдеров МССС
 Телёс
 Телеш
 Теле